XGB steht für:
 Paris Gare Montparnasse (IATA-Code)

xgb steht für:
 Gbin (ISO-639-3-Code), eine der Mande-Sprachen an der Elfenbeinküste

Abkürzung